Zvole kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Zvole (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Zvole (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Zvole (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar